La Finlande a connu plusieurs constitutions au cours de son histoire :
 La Constitution finlandaise de 1919 ;
 la Constitution finlandaise de 2000.